Hasebe ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ayato Hasebe (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Hasebe Kotondo (1882–1969), japanischer Anthropologe
 Makoto Hasebe (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Megumi Hasebe (* 1991), kolumbianische Schauspielerin und Sängerin
 Shigetoshi Hasebe (* 1971), japanischer Fußballspieler